KP Wasilków – polski klub piłkarski z siedzibą w Wasilkowie. Występował także pod nazwami WKS Wasilków, MZKS Wasilków oraz Wersal Podlaski Wasilków. Latem 1999 roku przestał istnieć w wyniku fuzji z Jagiellonią Białystok. W sezonie 2008/09 klub przystąpił do rozgrywek o Podlaski Puchar Polski, odpadając po pierwszym meczu.

Sukcesy 
 występy w III lidze - 5 sezonów: 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96
 Puchar Polski (OZPN Białystok) - 4 razy: 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1998/99

Występy ligowe od roku 1990

Znani zawodnicy

Przypisy 

Kluby piłkarskie w województwie podlaskim
Nieistniejące polskie kluby piłkarskie
Wasilków